Paul Dupuy peut désigner :
 Paul Dupuy, (1856-1948), surveillant général à l'École normale supérieure ;
 Paul Dupuy, (1867-1944), ingénieur et collectionneur d'art dont la collection est devenue le musée Paul-Dupuy ;
 Paul Dupuy, (1878-1927), directeur du Petit Parisien et du Poste Parisien et homme politique français.